9. etape af Tour de France 2018 gik fra Arras til Roubaix 15. juli 2018 og indeholdte 15 sektioner med brosten, i alt 21,7 km ud af 156 km.

Den tidligere Paris-Roubaix-vinder John Degenkolb vandt etapen, mens Greg Van Avermaet forsvarede den gule førertrøje. Richie Porte, en af podiekandidaterne til den samlede sejr, måtte som på 9. etape i 2017 udgå efter et styrt.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

09